Luigi Denza, Italiaans componist
 Denza (automerk), Chinees automerk
 Denza is de artiestennaam van de Nederlandse muziekproducent Dimitri van Bronswijk